Exposition Park peut faire référence à :
 Exposition Park, quartier de la ville américaine de Dallas, au Texas ;
 Exposition Park, ancien stade de baseball de la ville de Kansas City, dans le Kansas ;
 Exposition Park, quartier de la ville de Los Angeles ;
 Exposition Park, ancien stade de baseball de la ville de Pittsburgh, en Pennsylvanie ;
 le premier nom du , ancien parc situé dans le Bronx, à New York.